Zapicán puede referir a:

 Zapicán, localidad del departamento de Lavalleja en Uruguay; 
 Zapicán, cacique charrúa; 
 Zapicán, personaje de la novela indigenista Abayubá, de Florencio Escardó; o
 Alberto Zapicán, cantante y compositor uruguayo, compañero de Violeta Parra.